Rosnay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Rosnay (Indre) im Département Indre
 Rosnay (Marne) im Département Marne
 Rosnay (Vendée) im Département Vendée
 Rosnay-l’Hôpital im Département Aube

Rosnay ist der Familienname folgender Personen:
 Joël de Rosnay (* 1937), französischer Biologe, Informatiker und Unternehmer
 Tatiana de Rosnay (* 1961), französische Schriftstellerin
 Xavier de Rosnay (* 1982), französischer Musiker, Mitglied von Justice (französische Band)